Bigham ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Bigham (* 1991), britischer Radsportler
 Sally Bigham (* 1978), englische Mountainbikerin